Сезон футбольной Лигильи Пре-Либертадорес Уругвая Уругвая 2006 года. С этого года турнир был переименован в Кубок Артигаса. В розыгрыше участвовали лучшие клубы Примеры сезона 2005/06 по суммарным показателям Апертуры и Клаусуры. Первая тройка команд квалифицировалась в Кубок Либертадорес 2007, 3-й и 4-й клубы — в Южноамериканский кубок 2006.

Таблица

Матчи

Тур 1
18 июня
Сентраль 2-1 Рентистас
Дефенсор 2-0 Рампла
Данубио 1-3 Насьональ

Тур 2
2 июля
Сентраль 1-1 Насьональ
Дефенсор 3-1 Рентистас
Данубио 5-1 Рампла

Тур 3
6 июля
Сентраль 2-0 Рампла
Данубио 1-1 Дефенсор
Рентистас 3-0 Насьональ

Тур 4
9 июля
Насьональ 3-0 Рампла
Данубио 4-2 Рентистас
Дефенсор 2-0 Сентраль

Тур 5
13 июля
Рампла 2-2 Рентистас
Насьональ 1-1 Дефенсор
Сентраль 0-5 Данубио

Ссылки
 результаты турниров на RSSSF

Лигилья Уругвая